Toto je seznam obcí v Grónsku:

Mapa

Reference

Externí odkazy 
 

 
Grónsko
města